Håvard Bogetveit (ur. 3 czerwca 1992 w Oslo) – norweski biathlonista, mistrz świata juniorów w sztafecie. Parokrotnie stawał na podium w zawodach Pucharu IBU.

W sezonie 2013/2014 zajął trzecie miejsca w klasyfikacji sprintu w Pucharze IBU. 20 marca 2014 r. zadebiutował w zawodach Pucharu Świata zajmując 98. miejsce w sprincie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1992
Norwescy biathloniści
Ludzie urodzeni w Oslo